Кубок Ульяновской области по футболу — ежегодный кубковый турнир, проводящийся в рамках Четвёртого дивизиона России по футболу среди любительских команд Ульяновской области. Турнир впервые проведён в 1947 года. Обладатель играет с победителем чемпионата Ульяновской области за Суперкубок области.

Структура проведения 

Кубок играется по системе плей-офф и начинается с 1/8 финала.

Обладатели и финалисты кубка 

Ниже представлена таблица обладателей и финалистов кубка области по годам.

Текущий сезон 

В 2015 году прошел 68-й розыгрыш кубка области.

1/2 финала, 1-е матчи 

Матчи состоялись 25, 26 июля 2015 г.

1/2 финала, ответные матчи 

Матчи состоялись 1, 2 августа 2015 г.

Финал

Победитель 

  Авиастар (Ульяновск)

См. также 

 Чемпионат Ульяновской области по футболу

Ссылки 
 Финалы кубков 1947—2012
 Финал 2013 года

К
Региональные футбольные турниры России